Josef Joachim ist der Name folgender Personen:

 Josef Joachim (1831–1907), österreich-ungarischer Violinist, Dirigent und Komponist, siehe Joseph Joachim
 Josef Joachim (1834–1904), Schweizer Schriftsteller, siehe Joseph Joachim (Schriftsteller)